Název Černý kopec nese několik vrcholů:

 Černý kopec (177 m) – vyvýšenina severozápadně od Jarohněvic v okrese Kroměříž
 Černý kopec (Moravskobudějovická kotlina) – 537 m vysoký vrchol v Moravskobudějovické kotlině, východně od Horního Újezdu v okrese Třebíč
 Černý kopec (Podorlická pahorkatina) – 594 m vysoký vrchol v Podorlické pahorkatině, severozápadně od Sobkovic v okrese Ústí nad Orlicí
 Černý kopec – severovýchodní výběžek hory Studený v Rychlebských horách, jihozápadně od Vápenné v okrese Jeseník

Související články 
 Černá hora
 Černý vrch